Megaliner bezeichnet:
 den Airbus A380
 einen nicht mehr produzierten Reisebus des Herstellers Neoplan, siehe: Neoplan Megaliner
 umgangssprachlich den EuroCombi